Schamal (, auch mit Artikel asch-Schamal, englische Umschrift Shamal) bezeichnet:

 eine Verwaltungseinheit im Libanon, siehe Nord-Libanon
 asch-Schamal, katarische Verwaltungseinheit
 Madīnat asch-Schamāl (auch ar-Ruways), Stadt im Norden Katars
 Shamal (Bezirk), Distrikt in der afghanischen Provinz Khost
 Al-Shamal Sports Club, katarischer Sportverein
 Schamal (Wind), Sommerwind im persischen Golf
 Maserati Shamal, ein Sportwagen

Schamal ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Schamal (* 1955), deutscher Bildhauer
 Karl-Heinz Schamal (1929–2018), deutscher Bildhauer
 Mita Schamal (* 1966), deutsche Bildende Künstlerin und Musikerin

Schamal ist der Künstlername von

 Hiua Schasuar (* 1972), deutsch-irakischer Bildhauer

Siehe auch:

 Provinz al-Hudud asch-schamaliyya
 asch-Schamaliyya
 asch-Schamaliyya (Bahrain)
 Šámal